Шанфлёри́ ():

 название нескольких коммун во Франции:
 Шанфлёри (Об) — в департаменте Об;
 Шанфлёри (Марна) — в департаменте Марна.
 Шанфлёри (1821—1889) — псевдоним французского писателя, настоящее имя Жюль Юссон (Jules Husson).